VSR steht für: 
 Variables Saugrohr, Schaltsaugrohr für VR6-Motoren
 Volumenstromregler

VSR